Crabtree (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten
 Crabtree-katalysator
 Joe Crabtree (1979), Brits drummer